Die Liste der Spieler des FC Barcelona umfasst alle Spieler, die in der spanischen Liga für den FC Barcelona gespielt haben. Das erste Ligaspiel des FC Barcelona war ein Auswärtsspiel bei Racing Santander am 12. Februar 1929. Bislang kamen bei den 2969 Ligaspielen des FC Barcelona 691 Spieler aus mindestens 47 Nationen zum Einsatz.

Einige der Spieler, die vor 1929 für den FC Barcelona spielten, sind in der unteren Tabelle aufgeführt.

Legende 
 Name: Die Spieler wurden nach dem Schema Nachname, Vorname eingeordnet. Wenige Spieler, vor allem brasilianische Spieler, wurden unter ihrem Künstlernamen einsortiert.
 Nationalität: Gibt die Nationalität der Spieler an, bei Spielern mit mehr als einer Nationalität wurde die Nation gewählt, für die der Spieler mehr Länderspiele bestritt.
 Position: Nennt die Position, auf der der Spieler vorwiegend eingesetzt wurde.
 Erstes Spiel/Letztes Spiel: Angabe des Jahres, in dem der Spieler sein erstes bzw. letztes Ligaspiel für den FC Barcelona bestritt.
 Spiele: Anzahl der Ligaspiele, die der Spieler für den FC Barcelona bestritten hat.
 Tore: Anzahl der Ligatore, die der Spieler für den FC Barcelona erzielt hat.
 Sortierbarkeit: Die Liste lässt sich durch Klick auf den Tabellenkopf einer Spalte nach der gewünschten Kategorie sortieren.
 Aktualität: Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 13. März 2023 – 25. Spieltag Saison 2022/23

Spieler

Spieler ohne Ligaeinsatz

Weblinks 
 Players Barcelona. BDFutbol
 Jugadors Del Primer Equip De Futbol. (PDF; 135 kB) FC Barcelona
 weltfussball.de: Spieler von A-Z. FC Barcelona

!
Barcelona Fc
Fussballspieler Barcelona Fc